A bosznia-hercegovinai kézilabdakupát 1995-től rendezik meg évente, mind a férfi, mind pedig a női szakágban. A kupa megszervezését és lebonyolítását a Bosznia-hercegovinai Kézilabda-szövetség intézi.

A kupát kieséses rendszerben rendezik, évente változtatva, hogy egy vagy két mérkőzés dől-e el a továbbjutás sorsa.

Bosznia és Hercegovina kupagyőzteseinek listája

Lásd még 
 Jugoszláv kupa

Források 
 Bosznia és Hercegovina kupagyőztes csapatai

Nemzeti kézilabdakupák
Kezilabdakupa